Tischhauser ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Tischhauser (Komponist) (1921–2016), Schweizer Komponist
 Jakob Tischhauser (* 1942), Schweizer Skirennfahrer